Ел Арабе има више значења:

 Ел Арабе (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арабе (Сан Луис дел Кордеро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Арабе, Ранчо Бонито (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику